Tridente – arma bianca
 Tridente – classe velica riconosciuta dalla FIV
 Tridente – complesso stradale di Roma
 Tridente – piano urbanistico di Albano Laziale
 Alberto Tridente – politico e sindacalista italiano

Pagine correlate 
 Trident